Jatinegara kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jatinegara (administrativ by i Indonesien, lat -7,58, long 109,50), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Jatinegara, distrikt, Jakarta, 
 Kelurahan Jatinegara, administrativ by, Jakarta, 
 Desa Jatinegara (administrativ by i Indonesien, lat -7,06, long 109,25), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar